Jara de hoja blanca puede referirse a:
 el nombre común de la planta Cistus albidus; o
 el nombre común de la planta Halimium atriplicifolium.